Typ 101 oder Type 101 steht für
 Bristol Type 101, Flugzeugtyp der Bristol Aeroplane Company
 Bugatti Type 101, Automodell von Bugatti
 Peugeot Typ 101, Automodell von Peugeot
 Typ 101, Entwurf eines Kampfpanzers von Ferdinand Porsche, siehe Panzerkampfwagen VI Tiger #Prototypen

Abkürzung